Project X steht für:

 Project X (Software), Software zum Demultiplexen von Video-, Audio- und sonstigen Daten aus einem MPEG-2 Transportstrom

 Project X (1949), US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 1949 – Regie: Edward Montagne
 Project X (1968), US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 1968 – Regie: William Castle
 Project X (1987), US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1987 – Regie: Jonathan Kaplan
 Project X (2012), US-amerikanische Komödie aus dem Jahr 2012 – Regie: Nima Nourizadeh
 Project-X, Computerspiel für den Commodore Amiga, Amiga CD32 und DOS von Team17
 HotSauce, vorher bekannt als Project X, Software zur dreidimensionalen Visualisierung von WWW-Seiten

Siehe auch:
 Projekt X